Hsieh Su-wei ed Elise Mertens erano le detentrici del titolo, ma Hsieh non ha partecipato perché in stato di gravidanza, mentre Mertens ha fatto coppia con Veronika Kudermetova ma sono state sconfitte da Eri Hozumi e Makoto Ninomiya al primo turno.

In finale Xu Yifan e Yang Zhaoxuan hanno sconfitto Asia Muhammad e Ena Shibahara con il punteggio di 7-5, 7-6(4).

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (primo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)
  Cori Gauff /  Caty McNally (quarti di finale)
  Darija Jurak /  Andreja Klepač (primo turno)

  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (semifinale) 
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (secondo turno) 
  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (finale) 
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (quarti di finale)

Wildcard 

  Lauren Davis /  Christina McHale (primo turno)
  Sofia Kenin /  Alison Riske (secondo turno)

  Dajana Jastrems'ka /  Ivanna Jastrems'ka (primo turno)

Special Ranking 

  Kirsten Flipkens /  Sania Mirza (secondo turno)
  Tereza Mihalíková /  Květa Peschke (primo turno)

  Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2022